Wyględów – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie lipskim, w gminie Sienno.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa radomskiego.

Wierni Kościoła rzymskokatolickiego należą do parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krępie Kościelnej.

Zobacz też 
 Wyględówek

Przypisy 

Sienno (gmina)